Qaqqarsuatsiaq bezeichnet:
 Qaqqarsuatsiaq (Berg, Ilulissat), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qaqqarsuatsiaq (Berg, Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qaqqarsuatsiaq (Berg, Sermersuut), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qaqqarsuatsiaq (Berg, Narsaq), Berg im Distrikt Narsaq, Grönland
 Qaqqarsuatsiaq (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qaqqarsuatsiaq (Berg, Paamiut), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qaqqarsuatsiaq (Berg, Upernavik), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qaqqarsuatsiaq (Berg, Uummannaq), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Qaqqarsuatsiaq (Insel), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland